La nazionale Under-21 di pallavolo maschile della Grecia è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo della Grecia con un'età inferiore di 21 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Grecia.

Rosa

Risultati

Campionato mondiale Under-21

Collegamenti esterni
 

 U-21
Grecia